Леонель Хонас Агирре Авало (; ) — аргентинский футболист, полузащитник клуба «Сан-Мартин» из города Сан-Хуан, выступающего в Примере B Насьональ.

Биография 
Агирре — воспитанник клуба «Росарио Сентраль». 1 октября 2011 года в матче против «Альмиранте Браун» он дебютировал в Примере B. В первом же сезоне Хонас помог команде выйти в элиту. 11 марта 2014 года в матче против «Тигре» он дебютировал в аргентинской Примере. 17 февраля 2016 года в поединке против «Индепендьенте» Агирре забил свой первый гол за «Росарио Сентраль». В том же году в матче Кубка Либертадорес против «Ривер Плейта» он забил гол.

В начале 2017 года Агирре перешёл в мексиканскую «Некаксу» на правах аренды. 29 января в матче против УНАМ Пумас он дебютировал в мексиканской Примере.

В середине 2017 года Хонас был отдан в аренду в «Пуэблу». 23 июля в матче против УАНЛ Тигрес он дебютировал за новую команду.

Примечания 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Бельграно»
Игроки ФК «Некакса»
Игроки ФК «Пуэбла»
Игроки ФК «Росарио Сентраль»
Игроки ФК «Сан-Мартин» Сан-Хуан